Artidoro da Costa é um compositor e violonista de música popular brasileira.

Obras 
 Guanabara
 Sonhar ternuras ("Foste um lírio) (c/ Catulo da Paixão Cearense)

Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Violonistas do estado do Rio de Janeiro